Тун () — бывший округ в Швейцарии. Центр округа — город Тун.

Округ входил в кантон Берн до 2009 года. С 1 января 2010 года вошёл в состав нового округа с тем же названием ().

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">